Склад збірної Німеччини на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

Німеччина
С 2010